Planten:
 Heilige lotus (Nelumbo nucifera), een waterplant
 Nymphaea lotus, Egyptische witte waterlelie, een waterplant die in Egypte voorkomt
 Blauwe lotus (Nymphaea caerulea), een waterplant
 Black Lotus, een fictieve plant 
 Rolklaver (Lotus), een plantengeslacht uit de vlinderbloemenfamilie
 Lotusboom (Diospyros lotus), een boom 

Informatica:
 IBM Lotus Sametime, een chatprogramma
 Lotus (software), een softwarebedrijf

Auto:
 Lotus (automerk), een Brits automerk
 Team Lotus (1958-1994), een Brits raceteam, actief t/m 1994
 Team Lotus (2010-2011), een Maleisisch raceteam, actief in de Formule 1 in 2010 en 2011
 Lotus F1 Team, een Brits raceteam, actief in de Formule 1 vanaf 2012

Overige:
 Lotus (Elisa-album), muziekalbum uit 2003
 Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers
 Lotus (film), een Nederlandse film uit 2011
 Lotus Bakeries, een Belgische koekjesproducent
 Lotushouding, een positie om te mediteren
 Lotusvoetjes, heel kleine voeten uit China
 De Blauwe Lotus, een stripverhaal van Hergé uit de reeks De avonturen van Kuifje
 Ganglamedo (Witte Lotus), een Chinese muziekfilm uit de Tibetaanse Autonome Regio